Nyland (gmina Kramfors)
 Nyland (Norwegia)
 Nyland (przystanek kolejowy)
 Nyland (region)
 Nyland – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset